Corrib tiene varios significados:

Lough Corrib, un lago en el oeste de Irlanda, al norte de Galway.
Río Corrib, un río que conecta el lago Corrib con la bahía de Galway, atravesando la ciudad de Galway.
Corrib Gas Field, un yacimiento de gas natural en el océano Atlántico, a unos 80 de la costa oeste de Irlanda desde la península de Erris.